A Night to Remember bezeichnet:
 A Night to Remember, dt. Titel Die Titanic-Katastrophe. Der dramatische Untergang des Luxusdampfers, Sachbuch von Walter Lord aus dem Jahr 1955
 Die letzte Nacht der Titanic (A Night to Remember), auf dem Buch basierender Spielfilm aus dem Jahr 1958
 A Night to Remember (1943), Spielfilm aus dem Jahr 1943
 A Night to Remember (Cyndi-Lauper-Album), 1989
 A Night to Remember (Joe-Diffie-Album), 1999
 A Night to Remember (Evergrey-Album), 2005